Maina kan syfta på:

Maina (mytologi) – en anfadersgestalt hos Luhyafolket i Kenya
Maina (Cooköarna)